Vespa puede referirse a:
El género Vespa, que corresponde a las avispas (insectos himenópteros).
Vespa es una motocicleta scooter.
(6062) Vespa es un asteroide.
Vespa (poeta latino).
Vespa (constelación perdida).Vespa 400''', un microcoche.